Il doppio del torneo di tennis Covington Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Goldstein e K. J. Hippensteel che hanno battuto in finale Hugo Armando e Nicolás Lapentti 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 André Sá /  Bruno Soares (primo turno)
 Brian Baker /  Rajeev Ram (semifinali)

 Fred Hemmes /  Eric Taino (quarti di finale)
 Mark Hilton /  Daniel Kiernan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Covington Challenger 2004